Чубач Ганна Танасівна — українська поетеса

Чубач — село в гміні Лопушно Келецького повіту Свентокшиського воєводства